Аманшин — фамилия; имеет женскую форму Аманшина. Известные носители:

 Аманшин, Берхаир Салимович (1924—1985) — советский казахский писатель.
 Аманшин, Виктор Петрович (1915—1977) — советский рабочий-изобретатель, слесарь-инструментальщик Калужского электромеханического завода, Герой Социалистического Труда.